dawne gminy:
 gmina Smardzewo – dawna gmina wiejska, powiat płoński, gubernia płocka
 gmina Smardzewo – dawna gmina wiejska, powiat świebodziński, woj. zielonogórskie